Jasika est un toponyme qui peut désigner :
Jasika, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasika, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.